Die US Men’s Clay Court Championships 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. April 2006 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Valencia die Open de Tenis Comunidad Valenciana gespielt, welche wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andy Roddick, der fünf Jahre in Folge das Finale erreicht hatte. Diesmal schied er als Setzlistenerster im Viertelfinale aus. Es gewann sein Landsmann und ehemaliger Doppelpartner Mardy Fish, der nur mit einer Wildcard gestartet war, das Finale gegen den Österreicher Jürgen Melzer. Es war der zweite Titel von Fish. Im Doppel verloren die Vorjahressieger Mark Knowles und Daniel Nestor als Setzlistenzweite in der ersten Runde. Es siegte diesmal die deutsche Paarung aus Michael Kohlmann und Alexander Waske die ihren ersten gemeinsamen Titel gewannen; für Waske war es sogar der erste Titel überhaupt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Houston